Bajan-Öndör járás – járás Mongólia Bajanhongor tartományában
Bajan-Öndör járás – járás Mongólia Orhon tartományában
Bajan-Öndör járás – járás Mongólia Dél-Hangáj tartományában